Whatever It Takes (2000), een Amerikaanse tienerkomediefilm uit 2000
 Whatever It Takes (1986), een film uit 1986
 Whatever It Takes (1998), een film uit 1998

 Whatever It Takes (Imagine Dragons), een nummer van de Amerikaanse indierockband Imagine Dragons uit 2017
 Whatever It Takes (Leona Lewis), een nummer van leona Lewis uit 2007
 Whatever it takes, een muziekalbum van Sad Café uit 1989